Asteromyzostomum är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Vagin 1954. Asteromyzostomum ingår i familjen Myzostomidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Asteromyzostomum